Hettange est un nom de commune française de la Moselle partagé par deux communes ou anciennes communes, Hettange-Grande et Hettange-Petite.

Voir aussi 
 Abri d'Hettange

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France